Quebracho (Cerro Largo), localidad del departamento de Cerro Largo, Uruguay.
 Quebracho (Paysandú), localidad del departamento de Paysandú, Uruguay.